Salcia ist der Name folgender Orte

in der Republik Moldau:
 Salcia (Anenii Noi), Dorf im Rajon Anenii Noi
 Salcia (Șoldănești), Gemeinde im Rajon Șoldănești
 Salcia (Taraclia), Gemeinde im Rajon Taraclia

in Rumänien:
 Salcia (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Salcia (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Salcia (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Salcia (Galaţi), Dorf im Kreis Galaţi
 Salcia (Mehedinţi), Gemeinde im Kreis Mehedinţi
 Salcia (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Salcia (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Salcia (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Salcia Nouă, Ort im Kreis Vrancea
 Salcia Tudor, Gemeinde in Brăila
 Salcia Veche, Ort im Kreis Vrancea